Rudolf Brix ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Brix (Schriftsteller) (1880–1953), österreichischer Schriftsteller
 Rudolf C. Brix (1907–1992) österreichischer Sänger, Schauspieler und Conférencier